László Balogh ist der Name folgender Personen:

* László Balogh (Ruderer) (* 1951), ungarischer Ruderer 
 László Balogh (Grenzopfer) (1954–1973), ungarisches Todesopfer an der innerdeutschen Grenze
 László Balogh (Sportschütze) (* 1958), ungarischer Sportschütze 
 László Balogh (Musiker), ungarischer Schlagzeuger